Сааремаа (Saaremaa) — назва географічних об'єктів Естонії.
 Сааремаа — острів у Балтійському морі
 Сааремаа (Saare maakond) — повіт на заході Естонії
 Сааремаа (Saaremaa vald) — волость у повіті Сааремаа